Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 9 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Rosalyn Fairbank.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1986
Birmingham
Sport en Angleterre en 1986
Tennis en juin 1986